Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres C, O, D, E, C et O (liste non-exhaustive).

L'abréviation CODECO peut faire référence à:

Comité de concertation : un organe réunissant des ministres fédéraux, régionaux et communautaires afin de traiter les conflits d'intérêts ou de compétences entre des composantes de l'État fédéral belge.

Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), une association de milices lendu ayant notamment perpétré le massacre de Plaine Savo, le .